His (Haute-Garonne), een plaats in het Franse Haute-Garonne
 His (Aust-Agder), een plaats in de Noorse provincie Aust-Agder
 HIS (Huisartsen Informatie Systeem), is een software-applicatie waarin een zorgverlener die een praktijk voert (bijvoorbeeld een huisarts, of apotheker) de patiëntgegevens vastlegt.